KH-12 steht für:
 KH-12 Ikon, ein US-amerikanischer optischer Spionagesatellit
 , ISO-3166-2-Code der kambodschanischen Provinz

KH12